YDL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dease Lake (Columbia Britannica) (Canada)